Luotosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luotosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,76, long 26,74), 
 Luotosaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Luotosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Luotosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Luotosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,28), 
 Luotosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Luotosaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Luotosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,34, long 27,56), 

Robotskapade Finlandförgreningar